Anton Luca Canzian

Codici 
 RDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Marcillac, Rodez, Francia